Луис Артиме (; Мендоза, Аргентина, 2. децембар 1938 — ) је био аргентински фудбалер који је играо на позицији нападача и током каријере је постигао више од 1.000 голова.

Каријера 
Артиме је у каријери на званичним утакмицама постигао преко 400 голова, а укључујући пријатељске утакмице преко хиљаду голова. Наступао је у три земље - Аргентини, Бразилу и Уругвају. Био је шампион Аргентине, троструки шампион Уругваја, освајач Купа Копа Либертадорес, Интерконтиненталних и Интер-америчких купова. Био је четири пута најбољи стрелац првенства Аргентине, три  пута најбољи стрелац првенства Уругваја. Најбољи голгетер Национала у последњих 50 година. За репрезентацију Аргентине је играо 25 утакмица на којима је постигао 24 гола, учествовао на Светском првенству 1966. године, где је постигао 3 гола у 4 утакмице

Учешће на Светском првенству

Клубови 

Актуализовано 19. фебруар  1974.

Референце

Спољашње везе 

 Биографија
 Голови за репрезентацију
 Голови на Интерконтинентал купу

Рођени 1938.
Фудбалери Ривер Плејта
Фудбалери Индепендијентеа
Фудбалери Палмеираса
Фудбалери Насионала (Монтевидео)
Нападачи у фудбалу
Аргентински фудбалери
Аргентински фудбалски репрезентативци
Фудбалери на Копа Америци 1967.
Фудбалери на Светском првенству 1966.